Касивадзаки — многозначный термин.
 Касивадзаки — город в Японии.
 АЭС Касивадзаки-Карива — японская АЭС близ одноимённого города.
 Касивадзаки, Кацухико (1951) — японский дзюдоист.